Pailleron ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Louise Pailleron (1872–1951), französische Schriftstellerin, Romanistin und Literarhistorikerin
 Édouard Pailleron (1834–1899), französischer Dichter, Lustspielautor und Mitglied der Académie française